Harriet Dart e Asia Muhammad erano le campionesse in carica, ma Dart ha deciso di non prendere parte a questa edizione. Muhammad ha riconfermato il titolo in coppia con Alycia Parks sconfiggendo in finale Anna-Lena Friedsam e Nadiia Kičenok con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Asia Muhammad /  Alycia Parks (Campionesse)
  Sophie Chang /  Angela Kulikov (quarti di finale)

  Kaitlyn Christian /  Lidzija Marozava (primo turno) 
  Catherine Harrison /  Sabrina Santamaria (primo turno)

Wildcard 

  Karolína Beranková /  Elizabeth Coleman (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dow Tennis Classic 2022